Kibbuz Buchenwald steht für:

* eine nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete Siedlung auf dem ehemaligen Gehringshof, siehe dazu Gehringshof#Kibbuz Buchenwald
 die ursprüngliche Bezeichnung der heutigen Ortschaft Netzer Sereni in Israel